El Congrés Internacional de Matemàtics de 1990 va ser el vint-i-u Congrés Internacional de Matemàtics celebrat del 21 d’agost al 29 d’agost de 1990 a Kyoto, Japó.

Al Congrés hi van assistir 3954 membres i 452 socis associats.

El Congrés es va celebrar a Kyoto per invitació del Consell Científic del Japó i la Societat Matemàtica del Japó.

L'Assemblea General que va tenir lloc a Kobe, Hyōgo 2 i 3 dies abans del Congrés. Va estar representada per 52 membres de l'Unió Matemàtica Internacional, la majoria dels quals van assistir a la reunió.

Durant el Congrés es va posar èmfasi en la física matemàtica. Com va dir Ludvig Faddéiev, president de la Unió Matemàtica Internacional, "personalment, em va alegrar observar com es va representar de manera destacada la Física Matemàtica en les seves connexions amb altres dominis de les Matemàtiques".

Referències 

Congrés Internacional de Matemàtics
1990